Allen est originellement un patronyme d'origine celtique pouvant signifier « petit rocher, harmonie » s'il vient de ailin ou bien « beau » s'il vient de aluinn (l'étymologie est incertaine), apparu d'abord en Irlande et commun aussi en Écosse, au Pays de Galles et en Angleterre. C'est également un prénom.

Sciences et techniques 
 Une clé Allen est un outil utilisé pour serrer les vis ayant une empreinte femelle hexagonale dans la tête.
 La manœuvre d'Allen est un geste médical qui teste l'artère ulnaire.

Culture et société 
 Allen est la devise de l'ordre de l'Écu d'or fondé le 1 janvier 1369 par Louis II, duc de Bourbon.
 Allen est un livre de Valery Larbaud paru en 1927. Le titre est inspiré par la devise de l'ordre de l'Écu d'or et fait référence au Bourbonnais.
 Allen est le nom – tiré de la même devise – d'un ensemble de prix annuels fondé en 1973 par Jean Cluzel pour récompenser des œuvres et des actions humaines remarquables en rapport avec le Bourbonnais.
 Allen est un épisode de la série télévisée Prison Break.
 Barry Allen, Bart Allen et Iris West-Allen sont des personnages des comics Flash édités par DC Comics.

Anthroponyme

Prénom

Patronyme 

 le clan Allen, un clan écossais ;

A 
 Aimee Allen (1982-), chanteuse américaine ;
 Albert Allen (1867-1899), footballeur britannique ;
 Albert Arthur Allen (1886-1962), photographe et réalisateur américain ;
 Alfred Allen (1866-1947), acteur américain ;
 Alfred Allen (1912-1987), homme politique néo-zélandais ;
 Alfred Henry Allen (1846-1904), chimiste britannique ;
 Andrew M. Allen (né en 1955), astronaute américain ;
 Anthony Adrian Allen (1913-2010), entomologiste britannique ;
 Arthur Augustus Allen (1885-1964), ornithologue américain ;
 Arthur Samuel Allen (1894-1959), militaire australien ;
 Arthur Leigh Allen (19?-), suspect dans l'affaire du tueur du Zodiaque ;

B 
 Bambi Allen (1938-1973), actrice américaine ;
  ;
 Barbara Jo Allen (1906-1979), une actrice américaine ;
 Betty Allen (1927-2009), mezzo-soprano américaine ;
 Betty Molesworth Allen (1913-2002), botaniste néo-zélandaise ;
 Bob Allen (1932-1987), personnalité de la société Walt Disney;
 Bradley Allen (1971-), footballeur anglais ;
 Brittany Allen (1986-), actrice américaine ;
 Brooke A. Allen (19?-), dessinatrice de bande dessinée américaine ;
 Bryan Allen (1980-), joueur de hockey sur glace ;

C 
 Carl Allen (né en 1961), batteur américain ;
  (1942-1990), vocaliste américain ;
 Charlie Allen (2003-), footballeur britannique ;
 Chris Allen (1972-), footballeur britannique ;
 Chris Allen (1978-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Clarence Allen (1925-2021), géologue américain ;
 Claude Allen (1885-1979), perchiste et entraîneur de basket-ball américain ;
 Clive Allen (1961-), footballeur britannique ;
 Cody Allen (1988-), joueur de baseball américain ;
 Corey Allen (1934-2010), réalisateur, acteur, scénariste et producteur américain ;
 Crystal Allen (1972-), actrice américaine ;

D 
 Daevid Allen (1938-2015), guitariste et chanteur australien ;
  ;
  ;
 Dede Allen (1923-2010), monteuse américaine ;
 Diana Allen (1899-1949), actrice américano-suédoise ;
 Diane Allen (1948-), politicienne américaine ;

E 
 Ed Allen (1897-1974), trompettiste américain ;
 Eddie Allen (né en 1957), trompettiste et bugliste américain ;
  ;
 Elizabeth Akers Allen (1832-1911), journaliste et poétesse américaine ;
 Elizabeth Anne Allen (née en 1970), actrice américaine ;
 Ellie Allen (1880-1966), rugbyman irlandais ;

F 
 Fay Allen (1939-2021) policière britannique ;
 Fletcher Allen (1905-1955), saxophoniste américain ;
 Florence Ellinwood Allen (1884-1966), juge, réformatrice sociale et féministe américaine ;
 Frances Allen (1932-2020), informaticienne américaine ;
  ;

G 
 Gene Allen (1918-2015), directeur artistique américain ;
  ;
 George Allen, Jr. (1952-), politicien américain ;
 George W. G. Allen (1891-1940), photographe britannique ;
 Geri Allen (1957-2017), pianiste américain ;
 Glover Morrill Allen (1879-1942), zoologiste américain ;
 Glyn Allen (1874-1949), rugbyman irlandais ;
 Graham Allen (1953-), homme politique britannique ;
 Grant Allen (1848-1899), écrivain scientifique canadien ;

H 
 Harrison Allen (1841-1897), physicien et anatomiste américain ;
  ;
 Henry C. Allen (1836-1909), médecin et professeur canadien ;
 Henry "Red" Allen (1908-1967), trompettiste américain ;
 Hillary Allen (1988-), athlète américaine, spécialiste de l'ultra-trail ;

I 
 Isabelle Allen (2002-), actrice britannique ;

J 
  ;
 James Allen Williamson (1951-), sénateur américain ;
 James Peter Allen (né en 1945), égyptologue américain ;
 Jarrett Allen (1998-), joueur américain de basket-ball ;
 Jason Allen (né en 1981), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Jay Presson Allen (1922-2006), scénariste américaine ;
 Jeremy Peter Allen (1968-), réalisateur et scénariste canadien ;
 Jerome Allen (né en 1973), joueur de basket-ball américain ;
  ;
  ;
  ;
 Joan Allen (1956-), actrice américaine ;
  ;
 Joel Asaph Allen (1838-1921), zoologiste et ornithologue américain ;
  ;
 John C. Allen (1907-1979), concepteur de montagnes russes ;
 John Campbell Allen (1817-1898), homme politique canadien ;
 John L. Allen, Jr. (1965-), vaticaniste américain ;
 John Manchester Allen (1901-1941), homme politique néo-zélandais ;
 John R. Allen (1953-), général américain.
 John Whitby Allen (1913-1973), modéliste ferroviaire américain ;
 Jonelle Allen (1944-), actrice, chanteuse et danseuse américaine ;
 Joseph P. Allen (1937-), astronaute américain ;

K 
 Kadeem Allen (1993-), joueur américain de basket-ball ;
 Karen Allen (née en 1951), actrice américaine ;
 Kate Allen (née en 1970), triathlète australienne ;
 Katie Allen (née en 1974), joueuse de hockey sur gazon australienne ;
 Keegan Allen (né en 1989), un acteur, musicien et chanteur américain ;
  ;
 Kris Allen (1985-), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Krista Allen (née en 1971), actrice américaine ;

L 
 Lavoy Allen (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Leah Brown Allen (1884-1973), astronome américaine et professeur d'astronomie ;
 Leslie Charles Clarence Allen (1916-1982), dit « Bull » Allen, soldat australien décoré de la Silver Star américaine ;
 Leslie Allen (1957-), joueuse de tennis professionnelle américaine ;
 Lester Allen (1891-1949), acteur de télévision, de théâtre, de vaudeville, de cirque et réalisateur américain ;
 Lily Allen (née en 1985), chanteuse britannique ;
 Linda J. S. Allen (19?-), mathématicienne et biologiste américaine ;
 Lisa-Marie Allen (1960-), patineuse artistique américaine ;
 Louise Allen (née en 1949), auteur britannique ;

M 
 Marcus Allen (né en 1960), joueur américain de football américain ;
 Marit Allen (1941-2007), journaliste de mode et créatrice de costumes britannique ;
  ;
 Marshall Allen (né en 1924), saxophoniste et flûtiste américain ;
 Martin Allen (1965-), footballeur anglais ;
 Martin Allen (1958-), essayiste britannique,
  ;
 Michelle Allen (1954-), écrivaine, comédienne et metteur en scène québécoise ;
 Myisha Hines-Allen (1996-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Moses Allen (1907-1983), bassiste et tubiste américain ;

N 
 Nancy Allen (née en 1950), actrice américaine ;
 Noah Allen (2004-), footballeur américain ;

P 
 Patrick Allen (1927-2006), acteur britannique ;
 Patrick Allen (né en 1951), homme politique jamaïcain ;
 Paul Allen (avant 1920-19?), animateur américain des studios Disney ;
 Paul Allen (1953-2018), informaticien et industriel américain ;
 Pippa Allen (2000-), actrice néerlandaise ;
 Percy Stafford Allen (1869-1933), éditeur de la correspondance d'Érasme ;
  ;

R 
 Rae Allen (1926-2022), actrice américaine ;
 Rakim Hasheem Allen, connu comme PnB Rock (1991-2022), rappeur, chanteur et auteur-compositeur américain ;
 Ralph Allen (1693-1764), entrepreneur et philanthrope britannique ;
 Ralph Allen (1906-1981), joueur de football anglais
 Ray Allen (né en 1975), basketteur américain ; 
 Reg Allen (1917-1989), décorateur américain ; 
 Rex Allen (1920-1999), acteur américain spécialisé dans les westerns ;
  ;
  ;
 Robert C. Allen (1947-), professeur d'histoire de l'économie à l'université d'Oxford ;
 Roger Allen III (1986-), joueur de football américain ;
 Roger MacBride Allen (né en 1957), auteur américain de science-fiction ;
 Ronald Allen (1930-1991), acteur de télévision britannique ;
 Ronnie Allen (1929-2001), footballeur britannique ;
 Rosco Allen (né en 1993), basketteur hongrois ;
 Roy G. D. Allen (1906-1983), économiste et statisticien anglais ;

S 
 Sam Allen (1909-1963), pianiste américain ;
 Sandra Allen (née en 1978), joueuse de softball australienne ;
 Sarah Allen (1764-1849), abolitionniste américaine et missionnaire ;
 Scott Allen (né en 1949), patineur artistique américain ;
 Stephanie Allen (née en 1991), mieux connue sous son nom de scène Stefflon Don, une chanteuse et rappeuse britannique ;
 Steve Allen (1921-2000), acteur, compositeur et scénariste américain ;

T 
 Thomas Allen (1542-1632), mathématicien britannique ;
 Thomas Allen (né en 1944), baryton britannique ;
  ;

W 
 Ward Allen (1924-1965), violoneux et compositeur canadien ;
 Will Allen (né en 1978), joueur américain de football américain ;
  ;
 Wyatt Allen (né en 1979), rameur d'aviron américain ;

Y 
 Yasemin Allen (1989-), actrice anglo-turque.

Pseudonyme 
 Woody Allen (1935-) est un réalisateur américain.

Toponyme

Argentine 
 Allen, une ville située dans la province de Río Negro qui a donné son nom à la formation géologique d'Allen ;

États-Unis 
 Allen, un census-designated place située dans le Dakota du Sud ;
 Allen, une ville du Kansas ;
 Allen, une ville du comté de Floyd dans l’État du Kentucky ;
 Allen, une ville du comté d'Allegany, dans l'État de New York,
 Allen, une ville de l'Oklahoma ;
 Allen, une ville du Texas en périphérie de Dallas ;
 Allen, une station de la ligne dorée du métro de Los Angeles ;
 lac Allen, un lac de l'État de Washington ;
  ;
  ;

Irlande 
 Allen, une localité du comté de Kildare.

Nouvelle-Zélande 
 Allen, une rivière de l'Île du Sud ;

Philippines 
 Allen, une localité de la province de Samar du Nord ;

Royaume-Uni 
 Allen, une rivière du Dorset ;
 , une rivière du Northumberland.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre
Patronyme anglais
Prénom américain
Prénom masculin